Kocsis András (1905–1976) szobrászművész
 Kocsis András (1969) súlyemelő